Брея (Италия) ()
 Брея — деревня, Лужский район, Ленинградская область, Россия
 Брея (Калифорния) ()